Die Tabelle Politische Mehrheiten in Niederösterreich stellt die politischen Mehrheiten in allen Gemeinden des Landes Niederösterreich nach den Gemeinderatswahlen vom 25. Jänner 2015 dar. Allgemeine Informationen über die Gemeinderatswahlen sind dem Hauptartikel Gemeinderatswahlen in Niederösterreich 2015 zu entnehmen.

Die Statutarstädte St. Pölten, Krems an der Donau und Waidhofen an der Ybbs, die aufgrund ihres Statuts andere Wahltermine hatten, sind gesondert dargestellt. Lediglich die Statutarstadt Wiener Neustadt hatte den gleichen Wahltermin.

Gemeinderatswahl vom 25. Jänner 2015

Wahlwiederholungen 

In drei Gemeinden müssen Wahlwiederholungen stattfinden. In Leitzersdorf betrifft dies die gesamte Wahl, weil eine Partei nicht zur Kandidatur zugelassen wurde. In Göpfritz an der Wild – dort wurden einige Stimmzettel aus dem Jahr 2010 abgegeben – und in Drasenhofen – dort wurden teilweise keine amtlichen Stimmzettel ausgehändigt – betrifft dies nur einzelne Wahlkreise. Die Wahlwiederholgen finden am 26. April 2015 statt.

Kandidierende Listen

Statutarstädte

Kandidierende Listen

Weblinks 
 Land Niederösterreich: Gemeinderatswahlen (abgerufen am 11. März 2015)

Einzelnachweise 

Kommunalwahl in Niederösterreich
Nieder